Laudemio, era la prestazione che, ad ogni mutamento della persona del signore o del vassallo, era anticamente dovuta al signore.
 Laudemio, altra denominazione del Lago Remmo
 Laudemio, denominazione di un consorzio di ventun aziende agricole toscane produttrici di olio extra vergine di oliva